Förstoring kan avse:
 Förstoring med hjälp av optiska instrument, se vinkelförstoring.
 Förstoring av fotografiska bilder, se mörkrumsteknik.